Балтингласс (; , «дорога Конгласа») — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Уиклоу (провинция Ленстер) у пересечения трасс  и .

Местная железнодорожная станция была открыта 1 сентября 1885 года, закрыта для пассажиров 27 января 1947 года, закрыта для товароперевозок 10 марта 1947 года и окончательно закрыта 1 апреля 1959 года.

Демография 
Население — 1735 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1260.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты графства Уиклоу